Феанор () је један од најважнијих ликова Толкинове књиге „Силмарилион“, у којој је описан као Вилењак „најпрефињенијег ума и највештијих руку“. Рођен је 1169. гд, као једини син Финвеа, узвишеног краља Нолдора и Миријеле. Иако му је отац дао име Куруфинве (што значи „вешти (син) Финве(а)“), заувек је остао познат по имену које му је мајка дала - Феанаро, односно по синдарском облику имена - Феанор. Након смрти Миријеле, Феанор је добио два полубрата, Финголфина и Финарфина, из очевог новог брака.

Према Силмарилиону, Феанор је осмислио Тенгвар, којим се пишу и квенијски и синдарски језик. Творац је Силмарила, божанских драгуља, због чије крађе је повео Нолдоре из Валинора назад у Средњу земљу. Он се сматра и за творца седам Палантира.

Године Дрвећа 1497, након велике Битке под Звездама (Дагор-нуин-Гилиат), у којој је његова војска успела поразити војске Моргота, Феанор је, не размишљајући о непријатељевој снази, у исхитреном налету на Ангбанд у борби са Балрозима задобио смртоносне ране. Иако су његови синови успели да одбију Готмога, Феанор је ипак подлегао ранама. 

Феанор је имао седморицу синова, које му је у Аману родила Нерданела: Маидрос, Маглор, Карантир, Келегорм, Куруфин, Амрод и Амрас.

У популарној култури 
Бендови Блајнд гардијан и Епидемија су на својим албумима певали о Феанору.

Спољашње везе 

Вилењаци Средње земље
Силмарилион

pl:Lista Calaquendich#Fëanor